Bernard Lagat – mezzofondista keniota naturalizzato statunitense
 Elijah Lagat – ex maratoneta keniota
 Lydia Jeruto Lagat – mezzofondista keniota
 Nancy Jebet Lagat – mezzofondista keniota